Weksler ist der Name von:

 Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (* 1943), katholischer Priester, Theologe
 Suzanne-Lucienne Rabinovici geb. Weksler (1932–2019), Überlebende der Shoah und Autorin
 Wladimir Iossifowitsch Weksler (1907–1966), sowjetischer Physiker

Siehe auch:
 Wechsler
 Wexler
 Veksler